Фла́вий Гоно́рий А́вгуст (; 9 сентября 384—15 августа 423) — первый император Западной Римской империи  после окончательного разделения единой Римской империи на западную и восточную в 395 году. Сын императора Феодосия I. Его правление — 395—423 годы — период торжества варваров, усиливающегося распада Западной Римской империи. При нём вестготы в 410 году захватили и разграбили Рим в Италии (Лации), так или иначе поддерживая превращение Восточно-Римской империи со столицей в Константинополе, (где в тот момент правил император Феодосий II Младший, родной племянник Гонория и одновременно по матери потомок франкской родоплеменной знати) в единственного правопреемника Римской империи.

Детство 
Гонорий родился 9 сентября 384 года в Константинополе. Помимо брата Аркадия и сестры Галлы Плацидии, у него была сестра Пульхерия, умершая ребёнком в 385 году. Его мать Элия Флацилла, первая жена Феодосия I, скончалась осенью 386 года.

Уже в 386 году Гонорий был назначен консулом. В 389 году он вместе со своим отцом принимал участие в триумфе над узурпатором Максимом в Риме. 23 января 393 года Гонорий был провозглашён августом.

Борьба с варварами при Стилихоне 
После смерти отца (395 год) в возрасте одиннадцати лет Гонорий получил Западную Римскую империю, столицей которой сделался сначала Медиолан (современный Милан), а затем Равенна, тогда как брат его Аркадий вступил на престол Восточной империи со столицей в Константинополе.

Первое время Гонорий управлял под регентством военачальника Стилихона (вандала по происхождению), на дочери которого Марии он женился в 398 году. Именно Стилихон к 399 году вновь подчинил императору Запада африканские провинции, тяготевшие к Византии, отразил вторжение вестготов под предводительством Алариха на Балканский полуостров в 396 году и в Италию в 403 году. В 406 году полчища варваров, состоявшие из вандалов, свевов, бургундов и аланов под предводительством Радагайса, были почти совершенно истреблены в битве при Фезулах, а сам Радагайс казнён у ворот Флоренции 23 августа 406 года.

Однако для защиты Италии Стилихон был вынужден отозвать лучшие силы империи из Британии и Галлии. Оставшаяся и бо́льшая, чем направлявшаяся с Радагайсом в Италию, часть его армии, преодолев на границе сопротивление союзных империи франков, вторглась в беззащитную Галлию. Одновременно на севере Галлии высадились мятежные войска, остававшиеся в Британии, которые избрали своим предводителем простого солдата по имени Константин. Вскоре под власть этого узурпатора попала и Римская Испания.

Разграбление Рима 

После падения и казни Стилихона 22 августа 408 года готы под предводительством Алариха вновь вторглись в Италию. В том же году Аларих осадил Рим и принудил его заплатить тяжёлую дань, а 24 августа 410 года он завладел городом и отдал своим войскам на разграбление.

Хотя Гонорий скрывался за неприступными стенами Равенны, он оставался императором фактически лишь номинально, в то время как его империя перешла под власть варваров и узурпатора.

Однако после смерти Алариха его шурин и наследник Атаульф заключил мир с Гонорием, перешёл с вестготами Альпы и вторгся в Галлию. Здесь его преемник Валия основал королевство вестготов, в то время ещё входивших в империю на правах федератов. Распад Западной империи был официально признан лишь после устранения императора Ромула Августула.

Религиозная политика 

Гонорий, как и его отец Феодосий I, был убеждённым приверженцем никейского христианства; им был подписан ряд законов, писем и постановлений, регулировавших церковную жизнь на Западе. В 404 году он направил своему брату Аркадию письмо с резким осуждением опалы, которой подвергся Иоанн Златоуст.

14 октября 410 года Гонорий выступил инициатором созыва в следующем году Карфагенского собора, официально положившего конец расколу между традиционным христианством и донатистами. Однако общины донатистов продолжили действовать нелегально вплоть до VII века.

В 417 году Гонорий издал закон, запрещавший пропаганду пелагианства. В 418 году император принял участие в урегулировании конфликта, связанного с избранием на римский престол одновременно двух пап, Евлалия и Бонифация I. Сохранилось двенадцать писем и речей императора на религиозные темы.

Гонорий отменил гладиаторские бои в связи с гибелью святого Телемаха (ок. 404 года). В некоторых западных месяцесловах Гонорий фигурирует как местночтимый святой (в день смерти, 15 августа).

Семья и преемники 

Гонорий, женатый последовательно на двух дочерях Стилихона, Марии (ум. ок. 407) и Ферманции (Терманции) (ум. в 415), не имел детей.

В 417 году он выдал свою сестру Галлу Плацидию замуж за полководца Констанция. В 421 году тот был провозглашён соправителем (Констанций III), но умер в том же году. У Галлы и Констанция в 419 году родился сын — будущий император Валентиниан III.

Гонорий умер 15 августа 423 года в Равенне. Власть узурпировал его секретарь Иоанн, но через два года на престоле утвердился (с помощью восточноримских войск) племянник Гонория, малолетний Валентиниан III.

Примечания

Литература 
 Первичные источники
 Прокопий Кесарийский.  Война с вандалами
 Павел Орозий. История против язычников: Кн. VI—VII / Пер. с лат., комментарии, указатели и библиография В. М. Тюленева. СПб., 2003
 Поздняя латинская поэзия / Пер. с лат.; Состав. и вступ. статья М. Гаспарова. М., 1982
 Церковные историки IV—V веков. М., 2007
 Сократ Схоластик. Церковная история. Москва: РОССПЭН, 1996
 Эрмий Созомен. Церковная история Эрмия Созомена Саламинского. СПб, 1851
 Современные исследования
 Федорова Е. В. Императорский Рим в лицах. М., Изд-во Моск. ун-та, 1979. с. 462, 244 илл.
 Гиббон Э. Закат и падение Римской империи. М., 1997. Т. III.
 Перевалов С. М. Филосторгий (Hist. Eccl. XII. 4) о первом браке Атаульфа // Византийский временник. Т. 61 (86) (2002). С. 88-92.
 Сиротенко В. Т. Введение в историю международных отношений в Европе во второй половине IV — начале VI вв. Часть I. Источники. Пермь, 1973.
 Сиротенко В. Т. История международных отношений в Европе во второй половине IV — начале VI в. Пермь, 1975
 Cameron A. Claudian: Poetry and Propaganda at the Court of Honorius. Oxford, 1970
 Demougeot È. Une lettre de l’empereur Honorius sur l’hospitium des soldats // Revue historique de droit français et etranger 34 (1956): 25-49.
 Lütkenhaus W. Constantius III.: Studien zu seiner Tatigkeit und Stellung im Westreich 411—421. Bonn, 1998 (Habelts Dissertationsdrucke: Reihe Alte Geschichte; H. 44)
 Matthews J. Western aristocracies and Imperial court AD 364—425. Oxford, 1985
 Oost S. I. Galla Placidia Augusta. A biographical Essay. The University of Chicago Press: Chicago and London, 1968
 The Cambridge Ancient History. Vol. XII: The Late Empire A.D. 337—425 / Ed. by Av. Cameron, P. Garnsey. Cambridge, 1998, repr. 2001

Римские императоры IV века
Римские императоры V века
Императоры Западной Римской империи
Римские консулы V века
Коронованные дети